

Жінки 
 Кабакова Лариса Вікторівна (* 1953) — радянська спортсменка-байдарочниця; заслужений майстер спорту СРСР.
 Кабакова Тетяна Степанівна (1926—2019) — ланкова виноградарського радгосп, Герой Соціалістичної Праці.

Чоловіки 
 Кабаков Борис Дементійович (1923—1979) — стоматолог, доктор медичних наук, член-кореспондент АМН СРСР, заслужений діяч науки РРФСР.
 Кабаков Вадим Вікторович — заступник директора Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова, заслужений працівник охорони здоров'я України.
 Георгі Кабаков (* 1986) — болгарський міжнародний футбольний арбітр.
 Кабаков Іван Дмитрович (1891—1937) — голова Уральського облвиконкому (1928—1929), перший секретар Уральського обкому ВКП(б) (1929—1934), перший секретар Свердловського обкому ВКП(б) (1934—1937). Обирався членом ВЦВК і ЦВК СРСР (1922—1937). Був делегатом XI—XVII з'їздів ВКП(б). Кандидат у члени ЦК ВКП(б) у 1924—1925 роках. Член ЦК ВКП(б) у 1925—1937 роках.
 Кабаков Ілля Йосипович (* 1933) — сучасний художник, представник московського концептуалізму.
 Кабаков Марк Володимирович (1924—2016) — російський письменник, поет і публіцист.
 Кабаков Олег Миколайович (1928—1964) — радянський і російський геолог і ентомолог, науковий ілюстратор та колекціонер комах. Лауреат Ленінської премії.
 Кабаков Олександр Абрамович (1943—2020) — російський письменник, сценарист, публіцист і оглядач, журналіст, колумніст.
 Кабаков Сергій Борисович — генеральний директор — художній керівник державної циркової компанії України; заслужений працівник культури України.

Примітки 

російські прізвища